Финал Кубка Казахстана по футболу 2009 — 18-й финальный матч Кубка Казахстана, который прошёл 15 ноября 2009 года на стадионе «Астана Арена» в Астане. В матче приняли участие клубы «Атырау» и «Шахтёр». Победу в матче со счётом 1:0 одержал «Атырау», завоевав первый в своей истории кубок.

Путь к финалу

Матч

Ссылки 
 

2009
Ноябрь 2009 года
Матчи ФК «Шахтёр» Караганда
События 15 ноября